Жапско може бити:

 Горње Жапско, насељено мјесто града Врања, Република Србија
 Доње Жапско, насељено мјесто града Врања, Република Србија